Le Grand Prix automobile d'Australie, une compétition de Formule 1.
 Le Grand Prix moto d'Australie, une compétition de vitesse moto.